Лома де Окотал има више значења:

 Лома де Окотал (Сан Андрес Нуксињо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома де Окотал (Сантијаго Тлазојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику